

Cinema 
 Elephant – film del 1989 diretto da Alan Clarke
 Elephant – film del 2003 diretto da Gus Van Sant

Musica 
 Elephant – album dei The White Stripes del 2003
 Elephant – album di Stefano Ianne del 2008
 Elephant – singolo di Alexandra Burke del 2012

Geografia 
 Elephant - isola al largo dell'Antartide

Pagine correlate
Elefant